Квалификационный турнир (2019) к чемпионату мира по кёрлингу среди смешанных пар 2020 () проводился со 2 по 7 декабря 2019 года в городе  (Шотландия) на арене «Greenacres Curling Club». Разыгрывались четыре путёвки для участия в чемпионате мира 2020. Квалификационный турнир к чемпионатам мира среди смешанных пар в таком формате проводился впервые.

В турнире принимали участие 28 команд из числа не получивших квалификацию по результатам чемпионата мира 2019.

По результатам турнира на чемпионат мира квалифицированы команды Германии, Италии, Китая и Республики Корея.

Официальный хештег чемпионата мира 2020 и квалификационного турнира: #WMDCC2020 .

Время начала матчей указано по UTC+0.

Составы команд

Групповой этап 
Турнирная таблица по итогам группового этапа

Группа A
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!width="170"|Команда
!width="25"| A1
!width="25"| A2
!width="25"| A3
!width="25"| A4
!width="25"| A5
!width="25"| A6
!width="25"| A7
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="25"| 
!width="35"| , см
|-
| A1 ||align=left| ||  * ||5:11|| 5:7||2:13|| 9:2|| 8:2|| 9:4|| 3 || 3 ||4 || 66,27
|- bgcolor=#cfc
| A2 ||align=left| ||11:5||  * || 7:6||10:8|| 8:2||11:1|| 9:1|| 6 || 0 ||1 || 35,08
|-
| A3 ||align=left| || 7:5|| 6:7||  * || 5:9|| 9:1||11:1|| 9:3|| 4 || 2 ||3 || 58,99
|- bgcolor=#cfc
| A4 ||align=left| ||13:2||8:10|| 9:5||  * ||10:3||11:2||12:0|| 5 || 1 ||2 || 22,94
|-
| A5 ||align=left| || 2:9|| 2:8|| 1:9||3:10||  * || 6:8||11:3|| 1 || 5 ||5 || 56,57
|-
| A6 ||align=left| || 2:8||1:11||1:11||2:11|| 8:6||  * ||6:13|| 1 || 5 ||6 || 125,48
|-
| A7 ||align=left| || 4:9|| 1:9|| 3:9||0:12||3:11||13:6||  * || 1 || 5 ||5 || 148,49
|}Группа B{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!width="170"|Команда
!width="25"| B1
!width="25"| B2
!width="25"| B3
!width="25"| B4
!width="25"| B5
!width="25"| B6
!width="25"| B7
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="25"| 
!width="35"| , см
|-
| B1 ||align=left| ||  * || 9:7|| 7:8|| 3:7|| 7:6|| 0:9||4:11|| 2 || 4 ||4 || 63,94
|-
| B2 ||align=left| || 7:9||  * ||7:10|| 7:6|| 8:5|| 1:9|| 1:8|| 2 || 4 ||6 || 84,48
|-
| B3 ||align=left| || 8:7||10:7||  * || 9:6||13:1||4:10|| 4:6|| 4 || 2 ||3 || 76,49
|-
| B4 ||align=left| || 7:3|| 6:7|| 6:9||  * ||13:4||1:10|| 4:6|| 2 || 4 ||5 || 80,52
|-
| B5 ||align=left| || 6:7|| 5:8||1:13||4:13||  * ||0:12||1:10|| 0 || 6 ||7 || 138,66
|- bgcolor=#cfc
| B6 ||align=left| || 9:0|| 9:1||10:4||10:1||12:0||  * ||12:0|| 6 || 0 ||1 || 62,87
|- bgcolor=#cfc
| B7 ||align=left| ||11:4|| 8:1|| 6:4|| 6:4||10:1||0:12||  * || 5 || 1 ||2 || 28,01
|}

Группа C

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 
Две команды (победители финалов в стадии A) квалифицируются для участия в чемпионате мира 2020. Проигравшие в полуфиналах и финалах стадии А проходят в стадию B, где в чемпионат мира 2020 квалифицируются еще две команды — победители финалов.

Стадия A

Полуфиналы. 6 декабря, 10:00

Финалы. 6 декабря, 15:00

Стадия B

Полуфиналы. 6 декабря, 15:00

Финалы. 7 декабря, 10:00

Итоговая классификация 
Команды, не прошедшие в плей-офф, ранжировались по занятому на групповом этапе месту в группе. Команды, занявшие в группах одинаковые места, ранжировались между собой по значению классификационных бросков в дом (; команда с меньшей величиной DSC располагалась выше).

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2020

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте WCF
 Турнир на сайте результатов и статистики WCF

2019 год в кёрлинге
Квалификация 2019
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2019 году
Декабрь 2019 года